

Geografia

Francia 

 Comuni
 La Chapelle – Allier
 La Chapelle – Ardenne
 La Chapelle – Charente
 La Chapelle – Savoia
 La Chapelle-Achard – Vandea
 La Chapelle-Agnon – Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Anthenaise – Mayenne
 La Chapelle-Aubareil – Dordogna
 La Chapelle-au-Mans – Saona e Loira
 La Chapelle-au-Moine – Orne
 La Chapelle-au-Riboul – Mayenne
 La Chapelle-aux-Bois – Vosgi
 La Chapelle-aux-Brocs – Corrèze
 La Chapelle-aux-Chasses – Allier
 La Chapelle-aux-Choux – Sarthe
 La Chapelle-aux-Filtzméens – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-aux-Lys – Vandea
 La Chapelle-aux-Naux – Indre e Loira
 La Chapelle-aux-Saints – Corrèze
 La Chapelle-Baloue – Creuse
 La Chapelle-Basse-Mer – Loira Atlantica
 La Chapelle-Bâton – Deux-Sèvres
 La Chapelle-Bâton – Vienne
 La Chapelle-Bayvel – Eure
 La Chapelle-Bertin – Alta Loira
 La Chapelle-Bertrand – Deux-Sèvres
 La Chapelle-Biche – Orne
 La Chapelle-Blanche – Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Blanche – Savoia
 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin – Indre-et-Loire
 La Chapelle-Bouëxic – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Caro – Morbihan
 La Chapelle-Cécelin – Manica
 La Chapelle-Chaussée – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Craonnaise – Mayenne
 La Chapelle-d'Abondance – Alta Savoia
 La Chapelle-d'Alagnon – Cantal
 La Chapelle-d'Aligné – Sarthe
 La Chapelle-d'Andaine – Orne
 La Chapelle-d'Angillon – Cher
 La Chapelle-d'Armentières – Nord
 La Chapelle-d'Aunainville – Eure-et-Loir
 La Chapelle-d'Aurec – Alta Loira
 La Chapelle-de-Bragny – Saône-et-Loire
 La Chapelle-de-Brain – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-de-Guinchay – Saône-et-Loire
 La Chapelle-de-la-Tour – Isère
 La Chapelle-de-Mardore – Rodano
 La Chapelle-des-Fougeretz – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-des-Marais – Loira atlantica
 La Chapelle-des-Pots – Charente Marittima
 La Chapelle-de-Surieu – Isère
 La Chapelle-devant-Bruyères – Vosgi
 La Chapelle-du-Bard – Isère
 La Chapelle-du-Bois – Sarthe
 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx – Eure
 La Chapelle-du-Bourgay – Senna Marittima
 La Chapelle-du-Châtelard – Ain
 La Chapelle-du-Genêt – Maine e Loira
 La Chapelle-du-Lou – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-du-Mont-de-France – Saône-et-Loire
 La Chapelle-du-Mont-du-Chat – Savoia
 La Chapelle-du-Noyer – Eure-et-Loir
 La Chapelle-Enchérie – Loir-et-Cher
 La Chapelle-Engerbold – Calvados
 La Chapelle-en-Juger – Manica
 La Chapelle-en-Lafaye – Loira
 La Chapelle-en-Serval – Oise
 La Chapelle-en-Valgaudémar – Alte Alpi
 La Chapelle-en-Vercors – Drôme
 La Chapelle-en-Vexin – Val-d'Oise
 La Chapelle-Erbrée – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Faucher – Dordogna
 La Chapelle-Felcourt – Marna
 La Chapelle-Forainvilliers – Eure-et-Loir
 La Chapelle-Fortin – Eure-et-Loir
 La Chapelle-Gaceline – Morbihan
 La Chapelle-Gaudin – Deux-Sèvres
 La Chapelle-Gaugain – Sarthe
 La Chapelle-Gauthier – Eure
 La Chapelle-Gauthier – Senna e Marna
 La Chapelle-Geneste – Alta Loira
 La Chapelle-Glain – Loira atlantica
 La Chapelle-Gonaguet – Dordogna
 La Chapelle-Grésignac – Dordogna
 La Chapelle-Hareng – Eure
 La Chapelle-Haute-Grue – Calvados
 La Chapelle-Hermier – Vandea
 La Chapelle-Heulin – Loira atlantica
 La Chapelle-Hugon – Cher
 La Chapelle-Hullin – Maine-et-Loire
 La Chapelle-Huon – Sarthe
 La Chapelle-Iger – Senna e Marna
 La Chapelle-Janson – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-la-Reine – Senna e Marna
 La Chapelle-Lasson – Marna
 La Chapelle-Launay – Loira atlantica
 La Chapelle-Laurent – Cantal
 La Chapelle-lès-Luxeuil – Alta Saona
 La Chapelle-Marcousse – Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Montabourlet – Dordogna
 La Chapelle-Montbrandeix – Alta Vienne
 La Chapelle-Monthodon – Aisne
 La Chapelle-Montligeon – Orne
 La Chapelle-Montlinard – Cher
 La Chapelle-Montmartin Loir-et-Cher
 La Chapelle-Montmoreau – Dordogna
 La Chapelle-Montreuil – Vienne
 La Chapelle-Moulière – Vienne
 La Chapelle-Moutils – Senna e Marna
 La Chapelle-Naude – Saône-et-Loire
 La Chapelle-Neuve – Côtes-d'Armor
 La Chapelle-Neuve – Morbihan
 La Chapelle-Onzerain – Loiret
 La Chapelle-Orthemale – Indre
 La Chapelle-Palluau – Vandea
 La Chapelle-Pouilloux – Deux-Sèvres
 La Chapelle-près-Sées – Orne
 La Chapelle-Rablais – Senna e Marna
 La Chapelle-Rainsouin – Mayenne
 La Chapelle-Rambaud – Alta Savoia
 La Chapelle-Réanville – Eure
 La Chapelle-Rousselin – Maine-et-Loire
 La Chapelle-Saint-André – Nièvre
 La Chapelle-Saint-Aubert – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Saint-Aubin – Sarthe
 La Chapelle-Saint-Étienne – Deux-Sèvres
 La Chapelle-Saint-Florent – Maine-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Fray – Sarthe
 La Chapelle-Saint-Géraud – Corrèze
 La Chapelle-Saint-Jean – Dordogna
 La Chapelle-Saint-Laud – Maine-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Laurent – Deux-Sèvres
 La Chapelle-Saint-Laurian – Indre
 La Chapelle-Saint-Luc – Aube
 La Chapelle-Saint-Martial – Creuse
 La Chapelle-Saint-Martin – Savoia
 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine – Loir-et-Cher
 La Chapelle-Saint-Maurice – Alta Savoia
 La Chapelle-Saint-Mesmin – Loiret
 La Chapelle-Saint-Ouen – Senna marittima
 La Chapelle-Saint-Quillain – Haute-Saône
 La Chapelle-Saint-Rémy – Sarthe
 La Chapelle-Saint-Sauveur – Loira atlantica
 La Chapelle-Saint-Sauveur – Saône-et-Loire
 La Chapelle-Saint-Sépulcre – Loiret
 La Chapelle-Saint-Sulpice – Senna e Marna
 La Chapelle-Saint-Ursin – Cher
 La Chapelle-Souëf – Orne
 La Chapelle-sous-Brancion – Saône-et-Loire
 La Chapelle-sous-Dun – Saône-et-Loire
 La Chapelle-sous-Orbais – Marna
 La Chapelle-sous-Uchon – Saône-et-Loire
 La Chapelle-sur-Aveyron – Loiret
 La Chapelle-sur-Chézy – Aisne
 La Chapelle-sur-Coise – Rodano
 La Chapelle-sur-Dun – Senna marittima
 La Chapelle-sur-Erdre – Loira atlantica
 La Chapelle-sur-Furieuse – Giura
 La Chapelle-sur-Loire – Indre-et-Loire
 La Chapelle-sur-Oreuse – Yonne
 La Chapelle-sur-Oudon – Maine-et-Loire
 La Chapelle-sur-Usson – Puy-de-Dôme
 La Chapelle-Taillefert – Creuse
 La Chapelle-Thècle – Saône-et-Loire
 La Chapelle-Thémer – Vandea
 La Chapelle-Thireuil – Deux-Sèvres
 La Chapelle-Thouarault – Ille-et-Vilaine
 La Chapelle-Urée – Manica
 La Chapelle-Vaupelteigne – Yonne
 La Chapelle-Vendômoise – Loir-et-Cher
 La Chapelle-Vicomtesse – Loir-et-Cher
 La Chapelle-Viel – Orne
 La Chapelle-Villars – Loira
 La Chapelle-Yvon – Calvados

 Altro 
 La Chapelle – quartiere di Parigi

Haiti 
 La Chapelle – comune di Haiti nell'arrondissement di Saint-Marc

Svizzera 
 La Chapelle – frazione del comune svizzero di Plan-les-Ouates (Canton Ginevra)

Altro 
 La Chapelle – stazione della Metropolitana di Parigi
 De La Chapelle – piccolo costruttore francese di autovetture
 David LaChapelle – fotografo e regista statunitense

Pagine correlate 
Chapelle – pagina di disambiguazione